Mount Harper kan syfta på följande:

 Mount Harper, Antarktis, ett berg i Antarktis
 Mount Harper, Yukon, ett berg i Kanada